Jüdischer Friedhof Eisenstadt steht für:

 Jüdischer Friedhof Eisenstadt (alt)
 Jüdischer Friedhof Eisenstadt (neu)